Farkas Elek (1829–1894) politikus, országgyűlési képviselő
 Farkas Elek (1871–1956) politikus, felsőházi tag
 Farkas Elek (1911–2004) virológus

Jegyzetek